Die Winmau Challenge Tour 2023 ist eine Turnierserie der Professional Darts Corporation für Spieler, die sich bei der PDC Qualifying School keine Tourcard erspielen konnten. Insgesamt werden von Januar bis Oktober 24 Events ausgetragen.

Die zwei besten Spieler der Order of Merit ohne Tourcard erhalten am Ende der Challenge Tour eine Tourcard für die PDC Pro Tour. Zudem qualifizieren sich die ersten beiden Spieler für die PDC World Darts Championship 2024. Der Erstplatzierte ist zusätzlich für den Grand Slam of Darts 2023 startberechtigt. Den Plätzen drei bis acht wird ein Startplatz im Folgejahr bei der PDC Qualifying School finanziert. Des Weiteren erhalten sie, sofern sie dort keine Tourcard gewinnen können, ein Startplatz bei den UK Open 2024.

Preisgelder 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Preisgeld pro Event um £ 5.000 erhöht. Somit werden pro Event folgende Preisgelder ausgeschüttet:

Events

Challenge Tour Order of Merit 
 Top 16, Stand nach Event 9

Weblinks 
 Challenge Tour auf dartn.de

Einzelnachweise 

2023
Dartveranstaltung 2023